Rathdrum (Ierland)
 Rathdrum (Idaho), VS